42-я бригада — наименование воинского соединения в вооружённых силах различных государств.

Стрелковые
 42-я отдельная стрелковая бригада (СССР)

Авиационные
 42-я истребительная авиационная бригада ВВС Тихоокеанского флота (СССР)

Танковые
 42-я отдельная гвардейская тяжёлая танковая Смоленская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 42-я отдельная танковая бригада (СССР)

Военно-морские
 42-я отдельная бригада подводных лодок Северного флота